Název Světelský potok má více vodních toků:

 Světelský potok (přítok Große Mühl) – (nazýván také Světlá) – levostranný přítok Große Mühl v okrese Český Krumlov a v Rakousku ve spolkové zemi Horní Rakousy v okrese Rohrbach
 Světelský potok (přítok Jevíčky) – (nazýván také Uhřický potok) – pravostranný přítok Jevíčky v okresech Blansko a Svitavy
 Světelský potok (přítok Myslůvky) – pravostranný přítok Myslůvky v okresech Jindřichův Hradec a Jihlava